Por Stetten pode estar à procura de:
 Stetten - um município no distrito de Bodenseekreis, estado de Baden-Württemberg, na Alemanha;
 Stetten - uma comuna no cantão de Schaffhausen, na Suíça.
 Stetten - uma comuna no cantão de Argóvia, na Suíça.
 Stetten - uma comuna no departamento de Alto Reno, na França.

Desambiguação